Мак-Фёрсон-сквер:

 Мак-Фёрсон-сквер — площадь в Даунтауне Вашингтона.
 Мак-Фёрсон-сквер — станция Вашингтонгского метро.